Сергей Петрович Зорин:
 Зорин, Сергей Петрович (1888—1973) — учёный в области стройматериалов, лауреат Сталинской премии.
 Зорин, Сергей Петрович (1922—1943) — сержант, командир взвода связи, Герой Советского Союза (1943).